Os Miseráveis — livro de Victor Hugo
 Les Misérables (musical) — composto por Claude-Michel Schönberg em 1980

Filmes 
 Les Misérables (1922) — curta-metragem de Henry Broughton Parkinson
 Les Misérables (1935) — de Richard Boleslawski
 Les Misérables (1952) — de Lewis Milestone
 Os Miseráveis (1995) — de Claude Lelouch
 Les Misérables (1998) — de Bille August
 Os Miseráveis (2012) — de Tom Hooper
 Os Miseráveis (2019) — de Ladj Ly

Televisão 
 Os Miseráveis (telenovela) — brasileira de 1967
 Os Miseráveis — de 2000, dirigida por Josée Dayan

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão